Francisco II Sforza o Francisco María Sforza (Milán, 4 de febrero de 1495-Vigevano, 24 de octubre de 1535) fue el último duque independiente de Milán, cargo que ocupó desde que tomó Milán a los franceses el 24 de noviembre de 1521 hasta su fallecimiento.

Vida 
Francisco María Sforza de joven, huyó con su padre, Ludovico Sforza il Moro y con su hermano Ercole Massimiliano Sforza, a la corte del emperador Maximiliano I de Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, emparentado con los Sforza al haber desposado a Blanca María Sforza, hermana de Gian Galeazzo Sforza; permaneció en la corte y se encaminó a la carrera eclesiástica. En 1508 su padre murió prisionero en Francia, donde se encontraba prisionero desde que los galos reconquistaron el Ducado de Milán en 1500.

Pero la Liga Santa, arropada por el Papa Julio II y constituida por numerosos estados italianos, España, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico y mercenarios suizos retomó en 1512 el Ducado de Milán para Ercole Maximiliano, hijo mayor de il Moro, que tres años después se vio obligado a cederlo al rey Francisco I de Francia.

A finales de octubre de 1524, el rey francés tras cruzar los Alpes ocupa de nuevo Milán, colocando a Louis II de la Trémoille como gobernador de la ciudad. Las tropas imperiales y ducales se retirarían a Lodi y Pavia.

Meses después, en 1525 Carlos I de España, derrotó a los franceses en la Batalla de Pavía, restituyó el Ducado de Milán a Francisco María Sforza, segundo hijo de Ludovico il Moro, que adoptó el nombre de Francisco II.

El ducado 
Francisco II Sforza fue el noveno y último duque propio de Milán. Llevó a cabo una necesaria reorganización del estado, debilitado y empobrecido por 25 años de guerras, promoviendo su recuperación económica y cultural.

Carlos I de España lo hizo casar en 1534 con Cristina de Dinamarca, quien, a la edad de 13 años, no podía todavía darle hijos.

Francisco murió en 1535 sin dejar descendencia –al menos legítima- a los Sforza.

Los territorios del Ducado se incorporaron a los dominios de Carlos I, convertido en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se inició así la época de la dominación española del ducado de Milán, que se mantuvo hasta el 26 de septiembre de 1706 cuando las tropas austriacas entran en la ciudad de Milán, en el contexto de la Guerra de sucesión española. El tratado de Utrech concedió el ducado a Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico.

Sucesión

Bibliografía 
 Rossana Sacchi, Il disegno incompiuto. La política culturale di Francesco II Sforza e Massimiliano Stampa, 2 vol., Milano 2005

Duques de Milán (casa Sforza)
Duques de Milán del siglo XVI
Nacidos en Milán
Fallecidos en Vigevano